Camporrells kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camporrells (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Camporrells (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar